Wanfu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wanfu (socken i Kina, Zhejiang), 
 Wanfu (socken i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar